Натуральне число 1802
 1802 рік до нашої ери
 1802 рік нашої ери